Il termine climax può avere diversi significati. Nelle accezioni comuni del termine, il climax (dal greco κλῖμαξ, pronuncia klímaks, «scala») indica un processo in crescendo o, meno propriamente, per influsso della lingua inglese in cui il termine ha assunto un significato diverso, il culmine, l'acme del processo stesso. Benché il termine greco sia femminile, in italiano viene usato prevalentemente al maschile.

Cinema
 Climax – film del 2018 diretto da Gaspar Noé

Cultura
 Climax – in letteratura è una figura retorica
 Climax – nella narrativa, nel teatro, nel cinema ecc. indica l'apogeo di una serie di eventi concatenati che portano ad una fase di particolare intensità

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Climax – zona mineraria della Contea di Lake, Colorado
 Climax – città della Contea di Decatur, Georgia
 Climax – città della Contea di Greenwood, Kansas
 Climax – villaggio della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Climax – township della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Climax – città della Contea di Polk, Minnesota

Musica 
 Climax – album degli Ohio Players del 1974
 Climax – deejay, nome d'arte utilizzato da due artisti veneti
 Climax – singolo di Usher del 2012
 Climax – singolo dei Nu'est
 Climax – album dei Plan B del 2018
 Climax – singolo degli iKON

Scienze
 Climax – in ecologia è lo stadio finale del processo evolutivo di un ecosistema che denota il massimo grado di equilibrio

Televisione
 Climax! – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1954 al 1958

Altro
 Coventry Climax – costruttore britannico di automobili
 Climax Entertainment – casa di produzione di videogiochi 
 Climax – quadro di Aubrey Beardsley dipinto nel 1893.
 Climax – termine medico per orgasmo

Pagine correlate
 The Climax

Altri progetti